Venia (lateinisch „Gunst, Erlaubnis, Vergebung“) steht für:

 Venia (Ritus), eine Form der Niederwerfung in Ordensriten
 Venia (Gattung), Spinnengattung aus der Unterfamilie der Zwergspinnen
 Venia Docendi bzw. Legendi, siehe Lehrerlaubnis

Siehe auch: